Thạnh Bình (Tây Ninh)
 Thạnh Bình (Kiên Giang)